Stephen John Hill (1809-1891) – governatore coloniale britannico
 Stephen "Steve" Hill (1940-2010) – calciatore inglese
 Stephen D. Hill (1950) – giudice statunitense
 Stephen Hill (1962) – imprenditore australiano
 Stephen Clancy Hill (1976-2010) – attore pornografico statunitense
 Stephen Hill (1982) – calciatore inglese
 Stephen Hill (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Stephen Hill (...) – conduttore radiofonico e produttore discografico statunitense